Инюха — река в России, протекает по Тверской области. Река впадает в Иваньковское водохранилище, на 3022 км по правому берегу Волги. Кроме этой реки в Иваньковское водохранилище впадает другая Инюха, которая до образования водохранилища была притоком Шоши.

Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от города Тверь до Иваньковского гидроузла (Иваньковское водохранилище), речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Волги до Рыбинского водохранилища. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010100712110000002992.

Примечания 

Притоки Волги, впадающие в Иваньковское водохранилище
Реки Конаковского района